Такмичење у брзом ходању на 20 км за жене, је била, једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону, Уједињено Краљевство. То је једна од пет дисциплине која се одржала ван стадиона, на улицама Лондона 11. августа.

Учествовала је 61 такмичарка, из 33 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(3. август 2012)

Најбољи резултати у 2012. години 
Десет атлетичањрки на 20 км 2012. године пре почетка такмичења (3. августа 2012), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

У финалној трци на олимпијским играма учествовала је 61 атлетичарка, од којих је 55. завршило трку. Победница Јелена Лашманова је поставила светски рекорд, а Ћејанг Шенђе азијски рекорд. Оборен је један национални рекорд (Вијетнам), а оборено је и 13 личних рекорда и 14 најбољих резултата сезоне.

Пролазна времена 

ив = исто време

Извори

Спољашње везе 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2012.
Ходање 20 километара на Летњим олимпијским играма